Фюр (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фюр, Грант (род. 1962) — канадский хоккейный вратарь,
 Фюр, Лайош (1930—2013) — венгерский государственный деятель, министр обороны Венгрии.
 См. также 
 Фюрих